Centurini peut faire référence à:

Patronymie
 Alessandro Centurini (1830-1916), un homme politique italien.
 Luigi Centurini (1820-1900), un juriste italien, joueur d'échecs et problémiste.